Kniesel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Kniesel (* 1945), deutscher Verwaltungsrechtler und Unternehmensberater. Er war Polizeipräsident von Bonn und Innenstaatssekretär in Bremen.

Siehe auch:
 Kniesel, katzenartiges Fabelwesen aus den Harry-Potter-Romanen.